Mummery est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Albert F. Mummery (1855-1895), alpiniste et écrivain britannique

 (1897-1937), joueur anglais de football
Harry Mummery (1889-1945), joueur canadien de hockey sur glace

June Mummery (née en 1964), femme politique britannique
Walter Mummery (1893-1974), joueur canadien de hockey sur glace

Homonymie de patronyme